Kasparow (englische Transkription Kasparov) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrey Kasparov (* 1966), armenisch-russisch-US-amerikanischer Pianist, Komponist und Hochschullehrer
 Garri Kimowitsch Kasparow (* 1963), russischer Schachweltmeister und Politiker
 Gennadi Georgijewitsch Kasparow, russischer Mathematiker
 Geworg Kasparow (* 1980), armenischer Fußballspieler
 Juri Kasparow (* 1955), russischer Komponist
 Sergei Kasparow (* 1968), weißrussischer Schachgroßmeister

Kasparov ist der Künstlername von:
 Bas Oskam (* 1980), niederländischer DJ

Siehe auch:
 Kasparov versus the World, Internet-Schachpartie von 1999